Congreve bezeichnet: 

Congreve (Mondkrater), einen Mondkrater
Mount Congreve, einen Berg in Irland
Congreve’sche Rakete

Congreve ist der Familienname folgender Personen: 
 Richard Congreve (1818–1899), englischer Historiker und Philosoph
 Walter Norris Congreve (1862–1927), britischer General und Gouverneur von Malta